David Copperfield har flere betydninger:
 David Copperfield (roman) – roman af Charles Dickens
 David Copperfield (illusionist) – amerikansk illusionist med kunstnernavn efter Dickens' roman
 David Copperfield (film fra 1911), en amerikansk stumfilm
 David Copperfield (film fra 1913), en britisk stumfilm
 David Copperfield (film fra 1922), en dansk film instrueret af A.W. Sandberg
 David Copperfield (film fra 1935) - amerikansk film, instrueret af George Cukor
 David Copperfield (film fra 1969) - britisk-amerikansk tv-film af Delbert Mann
 David Copperfield (film fra 1999) - film i to dele fra BBC, instrueret af Simon Curtis